Le Hang est un instrument de musique acoustique inventé par Felix Rohner et Sabina Schärer de Berne en Suisse en 2000.
 Hang Massive est un duo de deux musiciens jouant du hang
Mister Hang est un personnage du manga Fullmetal alchemist.

Hang on the Box est un groupe de rock chinois provenant de Pékin formé en 1998, dont la musique s'inscrit dans le courant Riot grrrl.
NBA Hang Time est un jeu vidéo de basket-ball sorti en 1996 sur Megadrive, Nintendo 64, Windows, arcade, Super Nintendo et PlayStation. 
 est une série de jeux vidéo de course de moto, développée et éditée par Sega, apparue sur borne d'arcade en 1985.